Niemcy:
 Kottenheim – dzielnica gminy Markt Nordheim w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Kottenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz